Olea kan syfta på 
 Olea, det latinska namnet för Olivsläktet.

Geografi

Mexiko 

 Olea, Mexiko, ort, Guerrero, Iguala de la Independencia,